Instituições no Brasil
Instituto do Coração de Natal — hospital em Natal, no Rio Grande do Norte
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP — hospital na cidade de São Paulo
Instituto do Coração Edson Saad — unidade de ensino e pesquisa na cidade do Rio de Janeiro

Desambiguações de organizações